Осино-Гай — село в Гавриловском районе Тамбовской области, административный центр муниципального образования Осино-Гайский сельсовет.

История 
В документах ревизской сказки 1719 года в Залесном стане Шацкого уезда село Осино-Гай упоминается как «сельцо Осиновые Гаи, Богословское тож». Оно было заселено однодворцами и мелкими помещиками.

В документах второй ревизии 1745 года село названо «Богословским, Осино-Гай тож». В то время в нем насчитывалось 437 мужских душ, среди них однодворцев было 312, дворовых и крепостных крестьян — 125.

Известные уроженцы 
 Космодемьянская, Зоя Анатольевна (1923—1941) — партизанка в первый год Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Александр Анатольевич Космодемьянский (1925—1945) — Герой Советского Союза.Гвардии старший лейтенант. Член ВКП(б) с 1945 года. Младший брат Зои Космодемьянской.
 Перекальский, Степан Николаевич (1898-1943) — командир 322-й стрелковой дивизии (Воронежский фронт), полковник, Герой Советского Союза.

Примечания 

Населённые пункты Гавриловского района